Sko steht für:

 Sko (Sprachfamilie), nicht untereinander verwandte Papua-Sprachen

SKO steht als Abkürzung für:

 Schweizer Kader Organisation
 Seat Kilometer Offered, angebotene Beförderungsleistung, siehe Personenkilometer#Luftverkehr
 SKO (Bionik) Soft-Kill-Option, das SKO-Verfahren aus dem Bereich der Bionik basiert auf der Simulation der Wachstumsregel von biologischen Kraftträgern 
 Sparkassen-Organisation, Kurzform SKO, siehe Sparkassen-Finanzgruppe
 sprengstoffsachkundige Organe der österreichischen Bundespolizei als erste Vor-Ort-Unterstützung für den Entschärfungsdienst
 Stadtkampfobjekt, Bezeichnung eines Truppenübungsplatzes in der DDR
 Stichkanal Osnabrück, künstliche Wasserstraße in Norddeutschland
 Stuttgarter Kammerorchester e.V., 1945 von Karl Münchinger gegründet

SKO